Кабалевский — фамилия.

Известные носители 
 Кабалевский, Клавдий Егорович (1844—1915) — военный инженер, генерал-лейтенант (артиллерия), первый руководитель Луганского патронного завода. Дед Дмитрия Кабалевского.
 Кабалевский, Дмитрий Борисович (1904—1987) — советский композитор, дирижёр и пианист, педагог. Внук Клавдия Кабалевского.